Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 10 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en février 1975